I Campionati mondiali di taekwondo 2015 sono stati la 22ª edizione della competizione organizzata dalla World Taekwondo Federation. Si sono svolti a Čeljabinsk, in Russia, dal 12 al 18 maggio 2015.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

2015